zamach w Dżakarcie – zamach w 2003
 zamach w Dżakarcie – zamach w 2009
 zamach w Dżakarcie – zamach w 2016